Фе́йбер () — английская фамилия, а также топоним. Известные носители:

Персоналии 
 
 Фейбер, Мишель (род. 1960) — нидерладно-австралийский писатель.
 Фейбер, Юрайя (род. 1979) — американский боец ММА.

Топоним 
 Фейбер — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде/

См. также

Примечания